

Dynaste 

 Famille des Régnier
 Régnier  de Hainaut (850-915).
 Régnier II de Hainaut (890-940).
 Régnier III de Hainaut (940-958).
 Régnier IV de Mons (947-1013).
 Régnier V de Mons (1013-1039).

Patronyme 

 Adolphe Régnier (1804-1884), philologue français ;
 Charles Régnier (1914-2001), acteur allemand ;
 Claude Régnier (1914-2000), linguiste français ;
 Claude Ambroise Régnier (1746-1814), ministre de la justice enterré au Panthéon ;
 David Régnier (1925-1944), résistant français ;
 Didier Régnier (19?-), animateur de télévision français ; 
 Edme Régnier (1751-1825), mécanicien français ;
 Edmond Régnier (1822-1886), bourgeois français accusé d'espionnage, petit-fils d'Edme ;
 Émile Régnier (1894-1940), aviateur français, as de l’aviation et constructeur de moteurs.
 Étienne Regnier (1855-1930), homme politique français ;
 François-Joseph Regnier (1807-1885), comédien français, doyen de la Comédie-Française ;
 François-Séraphin Régnier-Desmarais (1632-1713), diplomate, poète, traducteur et grammairien français ;
 Georges Régnier (1913-1992), réalisateur français ;
 Georges-Henri Régnier (1941-), acteur, metteur en scène, décorateur de théâtre, directeur de théâtre français ;
 Gérard Régnier (1940-), écrivain, essayiste volontiers polémiste et historien de l'art français ; 
 Henri de Régnier (1864-1936), écrivain, romancier et poète français proche du symbolisme ;
 Isabelle Regnier (1974-), journaliste, critique de cinéma et réalisatrice française ;
 Jacques Auguste Regnier (1787-1860), artiste peintre ;
 Jean-Jacques Régnier (1945-2022), nouvelliste et essayiste français de science-fiction français ; 
 Jean Louis Christophe Régnier (1742-1802), général de brigade français ;
 Jean-Marie Régnier (1911-1990), agent secret français ;
 Jean-Michel Régnier (1966-), kayakiste français ;
 Jehan Régnier ou Régnier (1392-1468), poète français ;
 Louis Régnier (1922-2003), truand toulonnais ;
 Marcel Régnier (1867-1958), homme politique français ;
 Marthe Régnier (1880-1967), chanteuse et actrice française ;
 Max Régnier (1907-1993), auteur dramatique, directeur et metteur en scène de théâtre, acteur français ;
 Mathurin Régnier (1573-1613), poète satirique français ;
 Michel Régnier (1934-), réalisateur québécois ;
 Michel Régnier, dit Greg (1931-1999), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Natacha Régnier (1974-), actrice belge ;
 Nathalie Régnier (19?-), comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Nicolas Régnier (Niccolò Renieri) (v. 1591-1667), peintre français ; 
 Nicolas Régnier (1783-1851), comte de Gronau, duc de Massa et pair de France ;
 Paule Régnier (1888-1950), écrivaine française ;
 Pierre François Joseph Régnier (1723-1795), général de brigade français ;
 Vincent Régnier (1961-), journaliste français ;
 Yves Régnier (1914-1976), écrivain, romancier, poète et nouvelliste français ;

Personnage de fiction 

 Étienne Régnier, personnage de Plus belle la vie.

Patronyme français
Patronyme belge